Il singolare del torneo di tennis Singapore Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lionel Roux che ha battuto in finale Todd Nelson 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Bryan Shelton (primo turno)
 Christo van Rensburg (semifinali)
 Patrick Baur (quarti di finale)
 Brett Steven (semifinali)

 Roger Rasheed (secondo turno)
 Patrick Rafter (primo turno)
 Assente
 Nicklas Kroon (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 1992